Ugocsa keresztnév
 Ugocsa vármegye